Slanica, egykori szlovákiai település a Zsolnai kerületben, Szlanica szlovák neve
Slanica, albániai falu Berat megye Ura Vajgurore községében